Alkimenes () ist

in der griechischen Mythologie:
 Alkimenes (Sohn des Glaukos), Bruder des Bellerophon
 Alkimenes (Sohn des Iason) und der Medeia

der Name von:
 Alkimenes (Korinther), Verbündeter der Spartaner im 4. Jahrhundert v. Chr. 
 Alkimenes (Tragödiendichter)
 Alkimenes (Komödiendichter)